Solaster är ett släkte av sjöstjärnor som beskrevs av Forbes 1839. Solaster ingår i familjen solsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Solsjöstjärnor
Solaster